Анастасія Павлюченкова була чинною чемпіонкою, але вирішила взяти участь у турнірі в Лінці.

Даяна Ястремська виграла свій перший титул Туру WTA, у фіналі перемігши Ван Цян з рахунком 6–2, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Hong Kong Tennis Open
Hong Kong Open (теніс)
2018 у гонконзькому спорті